L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Łukasz Kubot et Marcelo Melo celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Le troisième grand rendez-vous de la saison est marqué par l'absence des deux meilleurs joueurs mondiaux, le 1 mondial Andy Murray ainsi que son dauphin et tenant du titre Novak Djokovic. Cela permet au Suisse Stanislas Wawrinka d'être pour la première fois de sa carrière tête de série 1 dans un tournoi Masters 1000. Trois autres joueurs - tous français - du top 30 manquent à l'appel. Le tableau de double est également moins dense que celui d'Indian Wells. Contrairement à la quinzaine précédente, les meilleurs joueurs de simple ne participent pas à l'épreuve de double.

Roger Federer, vainqueur de l'Open d'Australie et dans le désert californien, apparaît comme le favori. L'Espagnol Rafael Nadal, 4 fois finaliste en Floride et ayant perdu ses deux finales cette saison apparaît comme un sérieux outsider. Son compatriote Pablo Carreño-Busta et l'Américain Jack Sock, tous deux demi-finalistes en Californie sont les autres hommes en forme du moment.

En double, la place de 1 est en jeu. En effet,  seulement séparent le leader Nicolas Mahut de son coéquipier Pierre-Hugues Herbert (). Les Français, tenants du titre, ont 1 000 points à défendre et doivent remporter le tournoi pour que le premier conserve le  mondial. Il est talonné de près par Henri Kontinen, John Peers et les frères Bryan.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien Bernard Tomic, du Belge Steve Darcis, du Britannique Andy Murray, blessé au coude droit, du Chypriote Márcos Baghdatís, de l'Espagnol Nicolás Almagro, des Français Richard Gasquet, opéré de l'appendicite 2 semaines plus tôt, Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga, papa pour la première fois quelques jours avant le début de la compétition, du Russe Daniil Medvedev et du Serbe Novak Djokovic, blessé au coude.

Ils sont respectivement remplacés par Mikhail Youzhny, Guido Pella, Taylor Fritz, Dustin Brown, Nikoloz Basilashvili, Adam Pavlásek, Konstantin Kravchuk, Yoshihito Nishioka, Damir Džumhur et Thiago Monteiro.

Pendant le tournoi

En simple 
En plus des nombreux forfaits avant le début du tournoi, le tableau connaît l'élimination prématurée de plusieurs têtes de série au , notamment celles de Gilles Simon, étrillé par Jan-Lennard Struff (), Marin Čilić battu en 3 sets par Jérémy Chardy (), ou encore Grigor Dimitrov surpris par Guido Pella ().

Nicolas Mahut accède pour la première fois de sa carrière aux huitièmes de finale d'un Masters 1000. Il lui aura fallu attendre ses  et sa  dans un tournoi de cette catégorie pour atteindre ce stade de la compétition. Il s'y incline face à Rafael Nadal en 2 sets, lui permettant tout de même d'atteindre la  mondiale, soit un bond de 9 rangs.

À l'occasion de son  face à Philipp Kohlschreiber, Rafael Nadal dispute son  sur le circuit ATP. Il devient ainsi le  de l'ère Open à atteindre cette barre symbolique, le  toujours en activité après Roger Federer et David Ferrer. Un match doublement marquant pour l'Espagnol puisqu'il remporte la rencontre sans marquer le moindre jeu dans la . C'est la  de sa carrière qu'il encaisse un 0-6.

L'affiche principale du  est la  entre l'Argentin Juan Martín del Potro et Roger Federer. C'est le Suisse qui remporte ce duel, réalisant un break dans chaque manche pour rejoindre les huitièmes de finale, en un peu moins d'1 h 30.

Le résultat marquant des 1/8 de finale est l’élimination de la tête de série 1, Stanislas Wawrinka. Pour la seconde fois de sa carrière le jeune Alexander Zverev, , prend le dessus sur le Suisse. En effet, c'est face à celui-ci qu'il avait remporté son  titre à Saint-Pétersbourg en , mettant ainsi fin à une série de 11 finales gagnées par l'Helvète. L'étoile montante du tennis allemand accède ainsi pour la première fois de sa carrière aux 1/4 de finale d'un Masters 1000.

En conséquence, les deux grands espoirs du tennis mondial se retrouvent en 1/4 de finale. Comme lors de la quinzaine précédente, à Indian Wells, c'est Nick Kyrgios qui l'emporte sur Alexander Zverev. Le jeune Australien de  a cette fois eu besoin de 3 sets pour se défaire de l'Allemand.

Nick Kyrgios accède pour la seconde fois de sa carrière au dernier carré d'un Masters 1000 (il avait été défait ici même l'an dernier, aux portes de la finale, par le Japonais Kei Nishikori). Il y affronte Roger Federer pour tenter d'accéder à sa première finale dans un grand tournoi, lui qui avait du déclarer forfait pour leur 1/4 de finale en Californie à la suite d'une intoxication alimentaire.

Roger Federer passe tout près de l'élimination en 1/4 de finale face à Tomáš Berdych. Il doit en effet sauver 2 balles de match, dont une sur le service du Tchèque au tie-break, pour rallier le dernier carré. Cette  victoire consécutive assure au Suisse de retrouver le top 5 au classement de la semaine suivante.

Après leurs deux dernières confrontations cette saison en finale de l'Open d'Australie et en 1/8 de finale du Masters 1000 d'Indian Wells, Roger Federer, tombeur de Nick Kyrgios en 1/2 finale à l'issue d'un match d'anthologie de plus de 3 heures, disputé en 3 tie-breaks, et Rafael Nadal, vainqueur facile de Fabio Fognini au tour précédent, se retrouvent pour leur  confrontation sur le circuit. Le Suisse s'impose en 2 sets et remporte son  titre ATP et son  Masters 1000. En remportant les deux premiers Masters 1000 américains, il réalise le sunshine double, comme en 2005 et 2006. L'Espagnol s'incline pour la  fois en finale, ne parvenant toujours pas à remporter le titre à Miami.

En double 
Raven Klaasen et Rajeev Ram, finalistes sortants et récents vainqueurs d'Indian Wells, sont éliminés dès le  par Philipp Petzschner et Alexander Peya bénéficiant d'un classement protégé (PR).

Gêné à la cuisse droite, Pierre-Hugues Herbert déclare forfait en 1/8 de finale. Il ne souhaite prendre aucun risque à moins de deux semaines du 1/4 de finale de Coupe Davis, bien que tenant du titre avec son partenaire Nicolas Mahut. Ce dernier perd donc son statut de 1 mondial de la discipline.

Henri Kontinen, âgé de , devient 1 mondial en double à l'issue du tournoi. Il devient le premier Finlandais de l'histoire du tennis à atteindre ce classement et le plus jeune joueur à occuper cette place depuis les frères Bryan, en 2003.

Lauréats 
Le Suisse Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale son plus grand rival Rafael Nadal. Il s'agit de son  en Masters 1000 et  sur dur en carrière. Il s'impose pour la  à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Łukasz Kubot et Marcelo Melo remportent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Nicholas Monroe et Jack Sock. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Les deux joueurs confirment leur très bon début de saison après leur finale perdue la semaine précédente à Indian Wells.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2017) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2017
Tennis masculin en 2017
Tennis aux États-Unis en 2017
Tennis en mars 2017
Tennis en avril 2017
Sport en Floride en 2017
Sport aux États-Unis en mars 2017
Sport aux États-Unis en avril 2017